Холодна війна (1947 – 1991) колишня затяжна геополітична, ідеологічна та економічна боротьба, яка виникла після Другої світової війни між глобальними наддержавами, Сполученими Штатами та Радянським Союзом.

Холодна війна також може стосуватися:

Геополітика 
 Холодна війна (термін), геополітична ситуація, тип якої описує вищезгадану боротьбу
 Будь-який окремий період "холодної війни"
 , відразу після Другої світової війни, в епоху доктрини Трумена; Ключовими подіями є Корейська війна (період холодної війни)
 , під час адміністрацій Ейзенхауера й Кеннеді та після смерті радянського лідера Йосифа Сталіна; Ключовими подіями є Кубинська ракетна криза
 , під час адміністрацій Кеннеді, Джонсона, Ніксона, Форда та Картера; Основні події включають В'єтнамську війну та період розрядки з 1969 року до кінця 1970-х років
 , зокрема в епоху Доктрини Рейгана; раніше згадувана як Друга холодна війна; Ключовими подіями є радянська війна в Афганістані
 , під час адміністрацій Рейгана та Буша'41; Ключовими подіями є революції 1989 року у Східній Європі, падіння Берлінського муру, невдала спроба радянського державного перевороту 1991 року та розпад Радянського Союзу
 Друга холодна війна, відновлення напруженості між Заходом, зокрема США та ЄС, Російською Федерацією та Китайської Народною Республікою

Кінематограф 
 «Холодна війна» — драматичний фільм 2018 року польського режисера Павела Павліковського.